Niemcy:
 Bartholomä – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb

Zobacz też:
 Bartholomae
 St. Bartholomä